iframe oder iFrame steht für:

 ein HTML-Element, siehe Inlineframe
 Intra-Frame, bei der Videokodierung ein eigenständig kodiertes Einzelbild
 ein bestimmtes Videoformat mit vereinfachter Kodierung ohne Ausnutzung zeitlicher Redundanzen, siehe iFrame (Videoformat)